Iskander – imię męskie, arabska wersja imienia Aleksander
 9K720 Iskander – rosyjski pocisk balistyczny
 (5615) Iskander – planetoida